Lood(II)nitraat
 Lood(IV)nitraat